Стебницкий — фамилия. Стебницкие — дворянский род.

Известные носители 
 Стебницкий, Иероним Иванович (1832—1897) — российский геодезист, член-корреспондент Петербургской АН, генерал от инфантерии.
 М. Стебницкий — псевдоним писателя Николая Лескова.
 Стебницкий, Петр Януарьевич (1862—1923) — общественный и политический деятель, писатель и публицист.
 Стебницкий, Сергей Николаевич (1906—1941) — советский лингвист.